Стереотипия (или стереотипирование) в полиграфии — процесс изготовления печатных форм — стереотипов — высокой печати.
 Стереотипия в психиатрии — бессознательное бесцельное повторение движений, слов или фраз, наблюдающееся при некоторых психических заболеваниях и состояниях.

Примечания